Clase Kiev puede referirse:
 Clase Kiev (portaaviones), clase de portaaviones fabricada en la Unión Soviética.
 Clase Kiev (destructores), clase de destructores fabricada en la Unión Soviética.